L'Open de Malaisie féminin 2003 (ou Mupha-Head Malaysian Open 2003) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 20 au . 

La Malaisienne Nicol David, âgée de dix-neuf ans et issue des qualifications, s'incline en finale face à Cassie Jackman.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie

Féminin 2003
Squash en 2003
Sport en Malaisie en 2003
Sport en août 2003